6 × 49 мм — советский унитарный винтовочный патрон разработки климовского предприятия ЦНИИТочМаш, созданный в 80-е годы XX века для замещения штатного боеприпаса 7,62 × 54 мм R (по другим сведениям — для унификации по боеприпасу автоматно-пулемётных систем под патроны 7,62 × 39 мм и 7,62 × 54 мм R). Впервые был представлен широкой публике в мае 1994 года на московской выставке МИЛИПОЛ-94. В номенклатуре боеприпасов состояли патроны с обычными пулями (массой 5 граммов), трассирующие, бронебойные с вольфрамкобальтовым сердечником, снайперские повышенной точности и холостые. Несмотря на то, что под него был разработан ряд образцов оружия, снайперские винтовки (ТКБ-0145К, СВК), а также унифицированный пулемёт, в связи с рядом экономических трудностей так и остался на уровне опытного.

Конструкция 
Гильза стальная, лакированная, с канелюрой у основания для:
 исключения поперечного разрыва гильзы из-за её растягивания при выстреле,
 выведения из устройства пулемётных систем со сменными ствольными группами механизма регулировки зазора ствол-затвор.

Примечания

Ссылки 
 

Патроны центрального воспламенения
Винтовочные патроны
Патроны без выступающей закраины
Неосуществлённые проекты советских вооружений
Появились в 1980 году в СССР